

Architetture 
 Castello di Hartheim – edificio rinascimentale in Alta Austria, utilizzato come campo di sterminio dai nazisti.

Geografia

Austria
 Hatheim – località del comune di Alkoven nel distretto di Eferding in Alta Austria.

Germania
 Hartheim am Rhein – comune nel distretto governativo di Friburgo situato nel land del Baden-Württemberg.
 Hartheim – località del comune di Meßstetten nel distretto governativo di Tubinga situato nel land del Baden-Württemberg.